Змагання в одиночному розряді тенісного турніру ECM Prague Open 2008 проходили в рамках Туру WTA 2008.

Морігамі Акіко була чинною чемпіонкою, але цього разу не брала участі.

В Звонарьова здобула титул, у фіналі перемігши Вікторію Азаренко з рахунком 7–6(2), 6–2.

Сіяні гравчині 

  В Звонарьова (переможниця)
  Шахар Пеєр (чвертьфінал)
  Вікторія Азаренко (фінал)
  Катарина Среботнік (півфінал)

 Карін Кнапп (1-ше коло) 
 Міхаелла Крайчек (1-ше коло)
 Клара Закопалова (півфінал)
 Кая Канепі (2-ге коло)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

ECM Prague Open
Тур WTA 2008